Il doppio del torneo di tennis Los Angeles Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Bob Hewitt e Frew McMillan che hanno battuto in finale Bob Lutz e Stan Smith 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Bob Hewitt /  Frew McMillan (Campioni)

  Bob Lutz /  Stan Smith (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Los Angeles Open 1977